Niemcy:
 Liebenstein – część gminy (Ortsteil) w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Bad Liebenstein – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Osoby:
 Jakob von Liebenstein – biskup

Inne:
 Liebenstein – ród